Název Srní má více sídel:
 Srní, obec v okrese Klatovy
 Srní (Stráž nad Ohří), část obce Stráž nad Ohří v okrese Karlovy Vary
 Srní (Hlinsko), část města Hlinsko v okrese Chrudim
 Srní Potok, část města Mimoň v okrese Česká Lípa
 Srní u České Lípy, část obce Provodín v okrese Česká Lípa

Externí odkazy